Limburgs Symfonie Orkest
 London Symphony Orchestra
 Leicester Symphony Orchestra
 Local Shared Object een soort cookie
 Station Laag-Soeren
 ISO 3166 afkorting voor Lesotho
 Afkorting voor "leipe shit ouwe" Een uitdrukking geïntroduceerd door de Nederlandse rapper Def P en titel van een van zijn albums.
 Leipe Shit Ouwe (LSO) in begin 2007 bedacht door David Rachman